Az alábbi cikk a magyar labdarúgó-stadionok listáját tartalmazza három nagy csoportba szedve. Az elsőben a -nél nagyobb, a másodikban a  és  közötti, illetve a harmadikban az -nél kisebb befogadóképességű stadionok szerepelnek. Az ország legnagyobb stadionja a Puskás Aréna. A Magyar labdarúgó-bajnokság legnagyobb stadionja a Groupama Aréna, amely a Ferencvárosi Torna Club (FTC) hazai pályája. A legnagyobb vidéki városban található stadion a debreceni Nagyerdei stadion, amely a Debreceni VSC pályája. Az első osztályban szereplő csapatok közül a Kisvárda FC hazai pályája, a Várkerti Stadion legkisebb befogadóképességű. A listán az ezer fő befogadásánál kisebb stadionok nem szerepelnek.

A vastaggal szedett csapatok szerepelnek a 2020–2021-es NB1-es szezonban.

Frissítve: 2020. október 13.

-nél nagyobb befogadóképességű stadionok

és  közötti befogadóképességű stadionok

-nél kisebb befogadóképességű stadionok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Magyar labdarúgó stadionok listája a magyarfutball.hu-n

Labdarúgással kapcsolatos listák